Uefa Women's Cup 2006/2007 vanns av Arsenal, England efter finalseger mot Umeå IK, Sverige. 44 lag från 43 förbund deltog, och första kvalomgången spelades 8-18 augusti 2006. Det var första gången ett lag från Storbritannien vann turneringen.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Första matchen spelades 11 -12 oktober 2006 och andra matchen den 18- 19 oktober 2006.

Semifinaler
Första matchen spelades 4 november 2006 och andra matchen den 11- 12 november 2006.

Final
Första matchen spelades 21 april 2007 och andra matchen den 29 april 2007.

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 2006/2007 på Uefas webbplats
 Resultat från UEFA Women's Cup på RSSSF

2006/2007
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006 i Europa
2007 i Europa